Franz Wagner puede hacer referencia a:
Franz Wagner (1911-1974), futbolista austriaco.
Franz Wagner (2001-), baloncestista alemán.